В этом списке будут собраны все танки воюющих сторон в второй мировой

Болгария 
Лёгкие танки 
Pz.38(t)
Panzer III
Средние танки 
Panzer IV 
Т-34

Австралия 

Крейсерские танки
 Сентинел (танк)
 AC II Sentinel
 AC III Sentinel
 AC IV Sentinel

Поставленные из других стран 
Матильда (танк) 
Валентайн (танк) 
M4 Sherman

Бельгия 
Как и в Австралии в Бельгии танков практически не строили . Но в 1940 несколько AMC-35 были переделаны и получили обозначение Renault ACG-1
Лёгкие танки
 AMC-35
 Renault ACG-1
 T-15 на основе Vickers 6-ton

Противотанковые Самоходные Установки
 T-13

Танкетки 
Carden-Lloyd 

Танки Второй мировой войны